La  blindée () fait partie des forces blindées ukrainiennes. Elle est une branche des Forces armées ukrainiennes. Elle était une unité de réserve.

Historique 
La brigade est formée fin 2017 pour servir d'unité de réserve aux  et  au sein des forces armées ukrainiennes. Elle est alors équipée de chars T-64 et T-72.

En 2019, pendant la guerre russo-ukrainienne la brigade est envoyée dans la zone d'opération anti-terroriste pour soutenir la  mécanisée et la  d'infanterie navale. Elle est alors équipée de chars T-64BM2 Bulat, T-72, BMP-2 et de diverses pièces d'artillerie.

Lors de l'invasion russe de 2022 la  est déployée pour défendre la partie nord-est du pays.  
La brigade a joué un rôle important dans la bataille de Kharkiv puis dans l'offensive dans l'est de l’Ukraine. Elle a d'abord été déployé dans la région de Sloviansk-Kramatorsk en tant qu'unité de réserve, puis stationné au sud d'Izioum

Le 24 février 2023, la Pologne remet les quatre premiers, des 14 chars, Leopard 2A4 à la .

Structure depuis 2017 
 Quartier général, Hontcharivske
  de chars,
  de chars,
  de chars,
  mécanisé,
 Brigade d'artillerie.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Brigade blindee 004
Unité ou formation militaire créée en 2017
Unité blindée